

Belgique 
 Chapelle Saint-Gilles ; Stoumont (Province de Liège)

France 
 Chapelle Saint-Gilles de Pons ; Pons (Charente-Maritime)

Gilles
Chapelle dédiée à saint Gilles